Bosznia-Hercegovina
Brezovo Polje, falu Brčko községben, a Brčkoi kerületben
Brezovo Polje Selo, falu Brčko községben, a Brčkoi kerületben

 Horvátország
Brezovo Polje falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Brezovo Polje Lukačko falu Lukač községben, Verőce-Drávamente megyében
Brezovo Polje a Psunj-hegység legmagasabb hegye Szlavóniában